Świeszyno ist der Name zweier Orte in Polen:
 Świeszyno (Miastko) (Schwessin, Kreis Rummelsburg/Pommern) in der Woiwodschaft Pommern
 Świeszyno (Powiat Koszaliński) (Schwessin, Kreis Köslin/Pommern) in der Woiwodschaft Westpommern